White Dwarf (engl. für weißer Zwerg) steht für:

 White Dwarf (Zeitschrift), Spielezeitschrift
 White Dwarf (Luftschiff), muskelkraftbetriebenes Luftschiff

Siehe auch:
 Weißer Zwerg, Sterntyp